Julia Solly (1862-1953), botaniste britannique
 Laurent Solly (1970-), haut fonctionnaire